Lucha steht für:
 Lucha Canaria, Kampfsportart der Kanarischen Inseln
 Lucha Libre, mexikanische Form des Wrestlings
 Lucha Underground, US-amerikanische Wrestling-Show

Lucha ist der Familienname folgender Personen:
 Manfred Lucha (* 1961), deutscher Politiker